Authenticité (Chade) — política adotada por François (Ngarta) Tombalbaye no Chade
 Authenticité (Zaire) — política adotada por Mobutu Sese Seko no Zaire

Desambiguações de história